Paris Masters 2022, właśc. Rolex Paris Masters 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2022 z cyklu Paris Masters rozgrywany w dniach 31 października–6 listopada 2022 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 6 008 725 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji